Dinsmore House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dinsmore House (Boone County, Kentucky), NRHP-Nr. 79000962
 Dinsmore House (Nicholas County, Kentucky), NRHP-Nr. 89001602